

Onomastica
 Tullio – nome proprio di persona

Persone
 Attio Tullio – nobile romano
 Carlo Tullio-Altan – antropologo, sociologo, filosofo e accademico italiano
 Francesco Tullio – imprenditore e politico italiano
 Francesco Antonio Tullio – librettista e poeta italiano
 Francesco Tullio-Altan, noto come Altan – fumettista, vignettista e autore satirico italiano
 Giuliano Tullio – scenografo italiano
 Servio Tullio – sesto re di Roma

Pagine correlate
 Di Tullio
 De Tullio